Евгений Федорович Комарков    (19 февраля 1890 года, Москва — 1968, Москва ) — специалист в области электротехнических материалов, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной премии.

Биография 
Евгений Федорович Комарков родился в 19 февраля 1890 года в Москве в бедной семье. Учился в московской школе, в промышленном училище. В 1917 году окончил Московское высшее техническое училище (ныне Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана), получив специальность инженера-механика, оставлен при ВУЗе для преподавательской работы.

Не имею достаточных средств для поддержания семьи с 1906-1911 год работал чертежником, репетитором,  монтером на стройках города (1911-1914). С 1914 по 1915 год одновременно с учебой в институте работал мастером и техником на Электромеханическом заводе Чибисова и Стручкова; в 1915-1918 годах работал инженером электротехнического отдела Земгора.

Окончив МВТУ, занимался преподаванием на электротехническом факультете института. Занимал должности: ассистента, доцента, читал курс "Электротехнические материалы". В 1926 году организовал в институте лабораторию Электроматериаловедения.

Одновременно с работой в МВТУ в 1919-1921 годах был экспертом по делам изобретений Комитета по делам изобретений; работал заведующим электротехнической секции Камвольного треста (1921-1927).

В дальнейшем работал начальником лаборатории высоковольтных сетей МОГЭСа, вел научно-исследовательскую работу в ВЭИ.

С 1923 года руководил дипломниками электропромышленного факультета института Народного хозяйства имени Плеханова. В 1930 году произошло слияние нескольких подразделений института Народного хозяйства с электротехническим факультетом МВТУ. На их базе был образован Московский энергетический институт. Лаборатория материаловедения была переведена из МВТУ в МЭИ, в новом институте была образована кафедра Электроматериаловедения. Е. Ф. Комарков был назначен ее заведующим, получив должность профессора. С 1932 года он работал только в МЭИ. Здесь же написал учебник для студентов — "Электроматериаловедение".

5 апреля 1937 года ему была присвоена без защиты диссертации на основе выполненных научно-исследовательских работ ученая степень кандидата технических наук и ученое звание профессора.  В 1941 году профессор Е. Ф. Комарков за выдающуюся работу по подготовке инженерных электротехнических кадров был награждён орденом «Знак Почета». В годы Великой Отечественной войны после эвакуации МЭИ Е. Ф. Комарков занимал должность директора по учебной и научной работе Московского филиала МЭИ.

В МЭИ ученый проработал до 1 ноября 1945 года, потом был репрессирован. В 1956 году был реабилитирован.

С 1954  по 1968 год Е. Ф. Комарков работал зав. кафедрой общей электротехники Московского горного института (сегодня – Горный институт НИТУ «МИСиС»).

Награды и звания 
 Орден "Знак Почета" (1941).
 Государственная премия СССР.

Труды 
 Электроматериаловедение. М.-Л. 1935.
 "Технология электротехнических материалов".

Ссылки 
 Евгений Федорович Комарков. МЭИ.
 Евгений Федорович Комарков
 К 125-летию со дня рождения Евгения Фёдоровича Комаркова

Выпускники МГТУ
Преподаватели МЭИ
Преподаватели Московского государственного горного университета